Примера Дивисьон 1953 () — 23-й профессиональный чемпионат Аргентины по футболу с момента его основания.

Участники

Турнирная таблица

Результаты матчей 

Источник: www.wildstat.ru

Бомбардиры

Ссылки 
 Чемпионат Аргентины 1953 на rsssf.com

1953
Аргентина
1953 год в Аргентине